Bender Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bender Hill (Montana)
 Bender Hill (Wyoming)